Черская — деревня в Палкинском районе Псковской области России.

Входит в состав Черской волости.

Железнодорожная станция Черская.

География 
Расположена на железной дороге (участок Псков — Остров) и соответствующем отрезке автодороги , в 39 км к северо-востоку от районного центра, посёлка городского типа Палкино, и в 0,5 км к юго-западу от волостного центра, деревни Вернявино.

Население

Примечания 

Населённые пункты Палкинского района